Huidmondje, een opening in de epidermis (opperhuid) van een plant
 Stoma (geneeskunde), een kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting